Luta olímpica é um termo utilizado para se referir a dois tipos de esportes de combate que são disputados nos Jogos Olímpicos:

 Luta livre olímpica
 Luta greco-romana

Desambiguação